Кубенское:
 Кубенское — село в Вологодском районе Вологодской области.
 Кубенское — упразднённый посёлок в Ленинградской области.

См. также 
 Кубенское озеро в Вологодской области